Макаровское муниципальное образование — название населённых пунктов.

 Макаровское муниципальное образование — сельское поселение в Киренском районе Иркутской области Российской Федерации.
 Макаровское муниципальное образование — сельское поселение в Ртищевском районе Саратовской области Российской Федерации.

См. также 
 Макаровское